USS Arlington — кораблі ВМС США, названі на честь округу Арлінгтон.

 USS Arlington (AP-174)   — транспорт типу «Кейп Джонсон».
 USS Arlington (APA-129)  — транспорт атаки  типу «Хаскелл». У процесі будівництва перейменований на «USS Marvin H. McIntyre (APA-129)». У строю протягом 1944-1946 років. У 1973 році зданий на злам.
 USS Arlington (AGMR-2)  — початково авіаносець «Сайпан» однойменного типу. Збудований у 1946 році. У 1963—1966 роках переобладнаний в корабель ретрансляції зв'язку, отримав назву «USS Arlington (AGMR-2)». Виведений в резерв у 1970 році. У 1975 році зданий на злам.
 USS Arlington (LPD-24) — десантний транспорт-док типу «Сан-Антоніо». Збудований 2013 року. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни